

Architetture 
 Millennium Biltmore Hotel – hotel di Los Angeles (Stati Uniti d'America)
 Millennium Bridge – ponte di Londra (Regno Unito)
 Millennium Dome (ora The O2) – salone espositivo di Londra (Regno Unito)
 Millennium Park – centro civico di Chicago (Stati Uniti d'America)
 Millennium Stadium – stadio di Cardiff (Regno Unito)

Cinema 
 Millennium – film del 1989 diretto da Michael Anderson.
 Millennium - Uomini che odiano le donne (The Girl with the Dragon Tattoo) – film del 2011 diretto da David Fincher, remake di Uomini che odiano le donne (2009), ispirato al romanzo poliziesco di Stieg Larsson.
 Millennium - Quello che non uccide (The Girl in the Spider's Web), film del 2018 diretto da Fede Álvarez

Fumetto 
 Millennium – crossover della DC Comics.
 Millennium – organizzazione nazista del manga Hellsing.

Informatica 
 Millennium bug – potenziale difetto informatico (bug) che avrebbe dovuto manifestarsi al cambio di data dalla mezzanotte del 31 dicembre 1999 al 1º gennaio 2000.
 Windows Millennium Edition – Ultima versione di Windows 9x della Microsoft.
 Windows Millennium – Versione preliminare di Windows Me.

Letteratura 
 Millennium – romanzo di Ben Bova del 1976
 Millennium – romanzo di fantascienza di John Varley del 1983.
 Millennium – trilogia di romanzi polizieschi di Stieg Larsson.

Musica 
 The Millennium – gruppo musicale statunitense
 Millennium Records – etichetta discografica statunitense
 Millennium  – album degli Earth, Wind & Fire del 1993
 Millennium – album dei Front Line Assembly del 1994
 Millennium – singolo dei Front Line Assembly del 1994 tratto dall'album omonimo
 Millennium – album dei Monstrosity del 1996
 Millennium – album dei Backstreet Boys del 1999
 Millennium – singolo di Robbie Williams del 1998
 Millennium – singolo dei Killing Joke del 1994
 Millennium Drum and Bugle Corps – Formazione bandistica di ispirazione americana con sede a Verdello (BG)

Televisione 
 Millennium – serie televisiva statunitense prodotta dal 1996 al 1999.
 Millennium – programma televisivo del 1999 in onda su Rai 1.
 Millennium – programma televisivo del 2000 in onda su Rai2 condotto da Giovanni D'Ercole.
 Millennium – miniserie televisiva svedese-danese del 2010, ispirata alla trilogia di romanzi polizieschi di Stieg Larsson.
 Millennium – programma televisivo del 2014 in onda su Rai 3.

Altro 
 FQ Millennium – mensile del Fatto Quotidiano.
 Premio Millennium Technology – premio biennale per la tecnologia assegnato dalla Finnish Technology Award Foundation.